Elizjum – w mitologii greckiej część Hadesu
 Elysium – wulkaniczny region na Marsie
 Elysium Mons – największy wulkan tego regionu
 Elysium – grupa muzyczna
 Elysium – album grupy muzycznej Christ Agony
 Elysium – południowokoreański film animowany
 Elizjum – amerykański film fantastycznonaukowy